Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Alford – wieś w Szkocji
 Alford – miasto w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire
 Alford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset

Miejscowości w USA:
 Alford – miejscowość w stanie Floryda, w hrabstwie Jackson
 Alford – miejscowość w stanie Massachusetts, w hrabstwie Berkshire
Gminy w USA:
 Alford (ang. Alford Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Berkshire